The Shining (boek), een roman van Stephen King
 The Shining (film), een verfilming hiervan van Stanley Kubrick
 The Shining (televisieserie), een tv-serie waarvoor Stephen King het script schreef
 The shining (Gandalf), album van de Oostenrijker Heinz Ströbl (Gandalf)

Zie ook 
 Shining (doorverwijspagina)